Torneig de tennis masculí: St. Petersburg Open 2020
 Torneig de tennis femení: St. Petersburg Ladies Trophy 2020